Чемпионат Египта по футболу 2008/2009 годов — 52-й чемпионат Египта, проходивший с 8 августа 2008 года по 24 мая 2009 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2008/2009 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 2008/2009 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2009 году
Спорт в Египте в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009